Я́ков Ана́ньевич Ана́ньин (1740 — начало XIX века) — русский , первый нижегородский губернский архитектор.

Биография 
Яков Ананьевич Ананьин родился в 1740 году в Санкт-Петербурге в семье каменщика. В 1744 году он начал обучаться строительному делу у зодчего В.Растрелли и был зачислен в Контору от строения царских дворцов и садов. В 1755 году Ананьин участвовал в возведении 3-го (деревянного) и 4-го (существующего ныне) Зимних дворцов. В 1764 году ему поручается строительство по проекту А. Ф. Кокоринова и Ж.-Б. Валлен-Деламота здания Академии трёх знатнейших художеств. Яков Ананьевич не только блестяще выполнил поручение, но и внёс в проект много новаций.

С 1771 Яков Ананьевич работал в Ораниенбауме и в Москве. С 1773 года он возводил по проектам И. Е. Старова в Богородицке и Бобриках под Тулой дворцы-усадьбы А.Бобринскому. В сентябре 1779 году Ананьин был назначен на должность первого в истории Н.Новгорода губернского архитектора. Он принимал активное участие в градостроительных преобразованиях и застройке городов Нижегородского наместничества, организовал местное производство кирпича и извести.

Ананьин разработал проекты и построил в Н.Новгороде комплекс зданий гостиного двора, присутственные места (1782—1785), вице-губернаторский дом-дворец (1786—1788), банковскую контору (1786), два корпуса гарнизонных казарм, церковь Всех Святых (1783), резиденцию нижегородского епископа Дамаскина и его жилой дом (1786—1786), усадьбу купца М. А. Костромина на улице Большой Покровской. Благодаря Ананьину были сохранены и отремонтированы стены и башни Нижегородского кремля.

Интенсивная работа подорвала здоровье зодчего. В 1794 году он подал прошение об отставке. 

Несмотря на заявления Филатова Н. Ф., Яков никогда не строил в Торжке и Николай Львов к себе его не приглашал. Известная путаница произошла с его однофамильцем Федором Федоровичем Ананьиным, чей портрет изначально считался портретом Якова Ананьевича.

Литература 
 Филатов Н. Ф. Нижний Новгород. Архитектура 14 — начала 20 в. — Н. Новгород: РИЦ «Нижегородские новости», 1994.
 Филатов Н. Ф. Нижегородское зодчество 17 — начала 20 в. — Горький, 1980.

Примечания

Ссылки 
 Филатов Н. Ф. Первый губернский архитектор Ананьин 
 Яков Ананьин. Богородицкий след 
 Яков Ананьин. Экскурсия по памятным местам (Нижний Новгород) 

Нижегородские губернские архитекторы